Лос Товар има више значења:

 Лос Товар, Пералта Веракруз Маритимо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Товар (Текискијапан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику